Лос Контрерас има више значења:

 Лос Контрерас, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Контрерас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Контрерас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Контрерас, Ел Кастиљо, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Контрерас (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Контрерас (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Контрерас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Контрерас (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику